Ples (Bistrica ob Sotli)
Ples (Moravče)